Wiggershaus ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Wiggershaus (1939–2015), deutscher Offizier und Militärhistoriker
 Renate Wiggershaus (* 1945), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Rolf Wiggershaus (* 1944), deutscher Philosoph und Publizist